Оврах — слов'янське українське прізвище, яке походить від звіра який живе на Україні, що називається ховрах.

Походження 

Очевидно в українському слові ховрах була втрачена літера Х і з'явилось прізвище Оврах. Також подібне походження прізвища Говрах.

Крім того, прізвище Оврах, ймовірно, є застиглою формою прізвиська. Саме прізвище Оврах, швидше за все, утворене від фонетичного варіанту слова «яр». Яром називається вибоїна, зроблена весняними водами, на схилі чи на відкосі. Таким чином, прізвище Оврах вказує на місце проживання предка — біля яру. Отже, подібні іменування допомагали швидко знайти потрібну людину в ті часи, коли не існувало точних адрес.

Відомі носії 

 Оврах Андрій Володимирович — український скульптор. Член Національної спілки художників України;
 Оврах Володимир Михайлович — український художник декоративно-прикладного мистецтва, заслужений художник України, член Національної спілки художників України;
 Оврах Ольга Володимирівна ( 1982 р.) — український скульптор, художниця; 
 Оврах Роман Володимирович — український скульптор; 
 Оврах Тамара Євгенівна ( 1954 р.) — українська художниця декоративно-прикладного мистецтва.

Примітки